Schlander ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Schlander (1888–1978), österreichischer Hals-Nasen-Ohren-Arzt
 Michael Schlander (* 1959), deutscher Arzt und Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Schlanders